Алексєєв Олександр Гаврилович — російський художник
 Алексєєв Олександр Іванович — російський оперний співак
 Алєксєєв Олександр Миколайович — радянський футболіст
 Алєксєєв Олександр Михайлович — начальник клініки — провідний нейрохірург Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковник медичної служби, заслужений лікар України
 Алексєєв Олександр Олексійович — український хокеїст

Примітки